Uscanga ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Antonio Polo Uscanga (1935–1995), mexikanischer Richter
 Ismael Hernández Uscanga (* 1990), mexikanischer Pentathlet